Geografia
 Urgell – comarca (powiat) w Hiszpanii
 Pla d’Urgell – comarca w Hiszpanii 
 Alt Urgell – comarca w Hiszpanii 
 Diecezja Urgell – biskup jest współksięciem Andory.
 La Seu d’Urgell – dawniej Urgell, stolica comarki Alt Urgell i diecezji Urgell 

Historia
 Hrabstwo Urgell
 Hrabiowie Urgell
Barcelona
 Urgell – stacja metra